El Príncipe steht für:

 El Príncipe, Originaltitel des chilenisch-argentinisches Filmdramas Der Prinz von Sebastián Muñoz (2019)
 El Príncipe (Fernsehserie), spanische Fernsehserie 
 El Príncipe (Cosculluela-Album), Album des puerto-ricanischen Musikers Cosculluela (2009)
 El Príncipe (José-José-Album), Album des mexikanischen Sängers José José (1976)
 El Principe, Pseudonym des puerto-ricanischen Musikers Cosculluela

Siehe auch:
 Il principe